Артемон (Євстратов) (1889—1937) — єпископ Курський і Обоянський РПЦ.
 Євстратов Борис Васильович (1895—1968) — радянський працівник сільського господарства, агроном зернорадгоспу, Герой Соціалістичної Праці.
 Євстратов Василь Федорович (1908—1992) — радянський хімік-органік, доктор хімічних наук, лавреат Сталінської і Ленінської премій.
 Євстратов Дмитро Павлович (1912 — після 1961) — шахтар, бригадир робітників очисного вибою. Герой Соціалістичної Праці. Депутат Верховної Ради СРСР 5-го скликання.
 Євстратов Микола Олександрович (1912—1991) — полковник РА, Герой Радянського Союзу.